Галькайо (, , , также ) — город в центральной части Сомали. Административный центр сомалийского региона Мудуг. Фактически город разделён на две зоны — северная часть принадлежит государству Пунтленд, а южная — государству Галмудуг. Постоянно является предметом столкновений между Пунтлендом и Галмудугом.

История 

Был частью Султаната Хобьо до начала XX века, а затем — частью Итальянского Сомали. После провозглашения независимости Сомали стал центром одноимённого округа.

География 
Галькайо расположен на севере центральной части Сомали, в 217 км к северо-западу от Хобьо, в 219 км к юго-западу от Гароуэ и в 358 км к юго-западу от Кардхо.

Климат города характеризуется как жаркий и засушливый. Наиболее прохладные месяцы — с ноября по февраль, средние минимумы в этот период варьируют от 23 до 25 °C. Весной средние температуры повышаются; в апреле начинается сезон дождей. Самый жаркий месяц — июль, средний максимум которого достигает 41 °C. К сентябрю жара немного спадает. Средняя годовая норма осадков — около 133 мм.
<div style="width:80%">

Население 

Население по данным на 2021 год составляет 61 200 человек (по данным на 2012 год — 76 149 человек). Оно представлено главным образом сомалийскими кланами  и Дарод (на севере) и кланами  и  (на юге). Галькайо исторически является местом различных клановых противоречий.

Инфраструктура 
Город обслуживается . Соединён шоссе с городами на севере Сомали — Гароуэ и Босасо. В городе имеется несколько старших школ, а также филиал университета Пунтленда. Галькайо является важным центром торговли региона.

Примечания

Литература 
 

Города Сомали
Пунтленд
Галмудуг